Hrvatska:
Lipovec,  naselje u sastavu općine Zlatar Bistrica, Krapinsko-zagorska županija
Mali Lipovec, naselje u sastavu grada Samobora, Zagrebačka županija
Veliki Lipovec, naselje u sastavu grada Samobora, Zagrebačka županija
Lipovec Lonjski, naselje u sastavu općine Klinča Sela, Zagrebačka županija

Slovenija:
 Lipovec (Ribnica, Slovenija), naselje u sastavu općine Ribnica
 Lipovec (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u sastavu općine Šmarje pri Jelšah
 Lipovec (Semič, Slovenija), naselje u sastavu općine Semič
 Lipovec pri Kostelu, naselje u sastavu općine Kostel
 Lipovec pri Škofji Vasi, naselje u sastavu općine Celje